Первые соревнования по конькобежному спорту в рамках зимних Универсиад прошли в январе 1968 года на Олимпийском конькобежном катке Инсбрука. Были разыграны 4 комплекта наград у мужчин.

Первым чемпионом Универсиад стал Эрхард Келлер из ФРГ.

Советские конькобежцы уверенно победили в общекомандном зачёте, завоевав семь медалей из тринадцати. На дистанциях 1500, 3000 и 5000 метров не было равных Александру Чекулаеву.

Медалисты

Результаты

500 м

3000 м

1500 м

5000 м

Участники 
В соревнованиях приняло участие 29 спортсменов из 10 стран:

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Результаты

Зимняя Универсиада 1968
1968
Универсиада